Peter Vink (muzikant), (1949), Nederlands bassist (Finch)
 Peter Vink (schrijver) (1917-1994), Nederlands schrijver